O Estádio Jaime Queiroz de Carvalho é um estádio de futebol localizado na cidade de Paranaíba, no estado de Mato Grosso do Sul e tem capacidade para 5.000 pessoas.

Jaime Queiroz Carvalho